Балаганка — село в Усть-Удинском районе Иркутской области.

География 
Село находится в 45 км от центра района.

Население 
По данным население НП составило 451 человек.

Власть 
Село в административном плане относится к Балаганкинскому муниципальному образованию Усть-Удинского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района